Alessio De Crignis (ur. 18 maja 1990 w Gemonie del Friuli) – włoski skoczek narciarski, reprezentant S.S. Ravascletto.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 18 grudnia 2004 w Seefeld podczas zawodów FIS Race, oddając skok na odległość odpowiednio 58,0 m i 63,5 m na skoczni normalnej podczas konkursu drużynowego.

Jego rekord życiowy wynosi 155 m. Został ustanowiony 17 marca 2012 w Planicy podczas konkursu drużynowego.

Po konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kuopio w sierpniu 2014 ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Skoki narciarskie uprawiał również jego ojciec, Ermes De Crignis.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. De Crignisa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. De Crignisa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Gemona del Friuli